

Architettura 
 Palazzetto dello sport – arena al chiuso spesso circolare o di forma ovale, progettata per ospitare eventi sportivi, attività teatrali o concerti di musica

Edifici 
 Palazzetto dello sport – impianto sportivo di Bergamo
 Palazzetto dello Sport – arena coperta di Caserta
 Palazzetto dello Sport – impianto sportivo di Castel Goffredo
 Palazzetto dello Sport – impianto sportivo di Cisterna di Latina
 Palazzetto dello Sport – arena coperta di Montebello Vicentino
 Palazzetto dello Sport – arena coperta di Montefiascone
 Palazzetto dello Sport – arena coperta di Monza
 Palazzetto dello Sport – impianto sportivo di Roma
 Palazzetto dello Sport – impianto sportivo di Rovigo
 Palazzetto dello Sport – arena coperta di Sansepolcro
 Palazzetto dello sport – impianto sportivo di San Giovanni in Fiore
 Palazzetto dello Sport – impianto sportivo di San Giustino
 Palazzetto dello Sport – arena coperta di Scandicci
 Palazzetto dello sport – impianto sportivo polivalente di Sulmona
 Palazzetto dello Sport – arena coperta di Tricase

Pagine correlate
 Palazzo dello sport (disambigua)